Facultad de Ciencias Económicas o Facultad de Economía puede referirse a cualquier facultad universitaria dedicada a las ciencias económicas (economía), y entre ellas a las que se enumeran seguidamente:

 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina.
 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Concepción del Uruguay, en Argentina.
 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (UBA), en Argentina.
 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Misiones, en Argentina.
 Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Salta, en Argentina.

 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, en Colombia.
 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia, en Colombia.
 Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, en Colombia.

 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica, en Costa Rica.

 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de El Salvador, en El Salvador.

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha, en España.

 Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, en México.

 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú.

 Facultad de Económicas de Varsovia de la Universidad de Varsovia, en Polonia.